Etsning kan avse:

 Etsning (kemi) – en kemisk process där metall eller glas löses upp med stark syra eller annat frätande ämne
 Etsning (konst) – en grafisk teknik som till skillnad från torrnålsgravyr, kopparstick och ett flertal andra tekniker använder syror för att skapa motivet i tryckplåten
 Etsning (sjukvård) – en metod att stoppa blödning